Lotter ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Lotter (* 1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Deon Lotter (* 1957), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Erwin Lotter (1951–2014), deutscher Mediziner und Politiker (FDP)
 Friedrich Lotter (1924–2014), deutscher Historiker
 Georg Lotter (1878–1949), deutscher Ingenieur
 Hedwig-Alice Lotter-Schmidt (1876–1955), Schweizer Journalistin und Schriftstellerin
 Heinrich Lotter (1875–1941), deutscher Maler
 Helga Stan-Lotter (* 1943), deutsch-österreichische Biochemikerin und Mikrobiologin
 Hermann Lotter (1940–2013), deutscher Schwimmer und Sportfunktionär
 Hieronymus Lotter (1497–1580), deutscher Baumeister der Renaissance
 Johann Georg Lotter (1702–1737), deutscher Altertumswissenschaftler
 Johann Jakob Lotter (1683–1738), deutscher Verleger in Augsburg
 Johannes Lotter (Hans Lotter): 20. Jahrhundert, deutscher Bildhauer aus Berlin-Frohnau
 Karl Lotter (1893–1963), deutscher Reichskriegsanwalt  
 Konrad Lotter (1889–1978), Anführer des Lotter-Putsches
 Maria-Sibylla Lotter (* 1961), deutsche Philosophin
 Markus Lotter (* 1970), deutscher Fußballspieler und Journalist

 Michael Lotter (1499–1556), deutscher Buchdrucker
 Rüdiger Lotter (* 1969), deutscher Geiger und Dirigent
 Tobias Lotter (1568–1631), deutscher lutherischer Geistlicher und Theologe
 Tobias Conrad Lotter (1717–1777), deutscher Kupferstecher, Kartograph und Verleger
 Tobias Heinrich Lotter (1772–1834), deutscher Kaufmann, Armenpfleger, Schriftsteller
 Wayne Lotter (1965–2017), südafrikanischer Ökologe und Naturschutzaktivist
 Wolf Lotter (* 1962), österreichischer Journalist und Autor

Lotter bezeichnet:
 Haus Lotter, ein denkmalgeschütztes Winzerhaus in der Großlage Lößnitz
 Lotter (Unternehmen), ein deutsches Handelsunternehmen

Siehe auch:
 Lotterer
 Lotte
 Lodder